Кафенгауз — фамилия.

Известные носители:

 Кафенгауз, Бернгард Борисович (1894—1969) — советский историк.
 Кафенгауз, Лев Борисович (1885—1940) — российский и советский экономист.
 Кафенгауз, Юрий Бернгардович (1929—2008) — советский и российский художник-монументалист.